Tomas Endru Felton (; rođen 22. septembra 1987 u Epsomu) engleski je filmski i televizijski glumac poznat po ulozi Draka Melfoja u serijalu Hari Poter, filmskoj adaptaciji popularne serije romana autorke Dž. K. Rouling.

Felton je glumačku karijeru započeo nastupajući u reklamama kada mu je bilo osam godina. Njegov filmski prvenac bila je komedija Pozajmljivači iz 1997, a dve godine kasnije pojavio se u drami Ana i kralj. U periodu između 2001. i 2011. tumačio je ulogu Draka Melfoja u svih osam filmova iz Hari Poter serijala, koji su mu doneli veliku popularnost i dve MTV filmske nagrade za najboljeg negativca. Nakon toga igrao je sporedne uloge u blokbasteru Planeta majmuna: Početak (2011) i kostimiranim dramama Bel (2013) i Tajno (2014).

Filmografija

Izvori

Spoljašnje veze 

 
 -{Tom Felton profile at New York Times}- 
 -{Harry Potter and the Chamber of Secrets}-, intervju za -{BBC}-, razgovor vodio -{Jamie Russell}- 

Рођени 1987.
Engleski glumci
Glumci u filmskom serijalu Hari Poter